В некоторых мусульманских странах, есть национальные мечети, ниже приведён их список.

Примечания 

национальн